Dżabal Ghalim – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny, ok. 5 km na północ od drogi nr 36 Święta Katarzyna – Dahab, 5 km na północny zachód od małej oazay Ajn Hudra. Mierzy 1129 m n.p.m.

Przypisy 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy